1 gmina w Niemczech:
 Boltenhagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Niemiecka nazwa miejscowości w Polsce (niem. Boltenhagen):
 Bełtno

Zobacz też: Neu Boltenhagen

„Boltenhagen” – trałowiec i okręt patrolowy marynarki NRD